Pekka Niemelä (ur. 6 marca 1974 w Helsinkach) – fiński skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Wicemistrz świata juniorów w drużynie (1991), medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata startował od sezonu 1990/1991 do 1995/1996, ale nie zdobył punktów. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Jego największym osiągnięciem jako zawodnika jest srebrny medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Reit im Winkl. W drużynie tej oprócz Niemeli wystąpili Mika Laitinen, Janne Väätäinen i Riku Äyri. W 1996 zakończył karierę zawodniczą.

W barwach klubu Puijon Hiihtoseura z Kuopio zdobył w konkursie drużynowym mistrzostwo (1994) oraz trzykrotnie wicemistrzostwo Finlandii (1993, 1995, 1996). Po sezonie 1996/1997 zakończył sportową karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Niemeli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Kariera trenerska 
Pekka Niemelä po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. Pracował najpierw jako trener w klubie Puijon Hiihtoseura w Kuopio, gdzie on i jego asystent, Ari-Pekka Nikkola szkolili między innymi takich skoczków, jak Matti Hautamäki, Janne Happonen i Toni Nieminen. W latach 2001–2002 był trenerem reprezentacji Finlandii B. Pod jego wodzą Janne Happonen (indywidualnie) i reprezentacja Finalndii (drużynowo) zdobyli mistrzostwo świata juniorów 2002 w niemieckim Schonach. Po sezonie 2001/2002 został trenerem reprezentację Japonii, którym był do 2005 roku. Pracował tam z takimi zawodnikami jak Daiki Itō, Noriaki Kasai, Kazuya Yoshioka a także z kombinatorem norweskim Daito Takahashim. Na mistrzostwach świata 2003 we włoskim Val di Fiemme Noriaki Kasai zdobył dwukrotnie brązowy medal, natomiast reprezentacja Japonii zdobyła wicemistrzostwo świata w konkursie drużynowym.

Sukcesy podopiecznych Niemeli w Japonii w latach 2002–2005 (chronologicznie)

W maju 2006 roku został trenerem reprezentacji Francji, równocześnie trenując reprezentację B i juniorów. Do pracy dojeżdżał z rodzinnego Kuopio. Zna podstawy języka francuskiego. W marcu 2010 roku został trenerem reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich, a w kwietniu 2014 roku odszedł z reprezentacji Finlandii. W lipcu 2014 roku został trenerem reprezentacji Turcji, którym był do 2018 roku, a następnie został trenerem trenującej w Finlandii grupie reprezentacji Chin.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Pekka Niemelä w bazie Skoki.hostigasp.pl

Urodzeni w 1974
Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Helsinkach